Nausithoe är ett släkte av maneter. Nausithoe ingår i familjen Nausithoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ringmaneter
Nausithoe